

Дікалб — місто, штат Іллінойс
 Дікалб — місто, штат Техас